Alfons X van Castilië (1221-1284), ook wel Alfons de wijze genoemd
 Alfons X (metrostation), een metrostation in Barcelona